Международный аэропорт Банги Мпоко () — основной международный аэропорт Центральноафриканской Республики, расположен в семи километрах от Банги, столицы ЦАР. В 2004 году аэропорт обслужил 53 862 пассажира. В 2012 году средняя посещаемость аэропорта составила около 120 000 пассажиров, несмотря на максимальную вместимость 10 000 пассажиров.[1]

По состоянию на май 2014 года аэропорт был неофициальным лагерем беженцев для примерно 60 000 беженцев. В 2017 году аэропорт функционировал под контролем представителей авиации ООН.

История

Гражданская война 
В 2013 году, спасаясь от захватчиков из группировки Селека, мирные жители искали защиту в аэропорту.
Так, на время гражданской войны аэропорт стал неофициальным лагерем беженцев для приблизительно 100 000 человек. Лагерь существовал больше трёх лет и прекратил существование в декабре 2016 года. За это время в нём родилось 5 600 детей.

Для урегулирования конфликта привлекались силы миротворцев из других стран — так Франция направила свои войска для защиты аэропорта.
Под защитой миротворцев был организован пункт в аэропорту, где Всемирная продовольственная программа раздавала продукты питания беженцам.

Авиакомпании и направления

Пассажиропоток

Галерея

Примечания 

Аэропорты Центральноафриканской Республики
Банги